Dange ist 
 ein Schild (Waffe) aus Indonesien, siehe Dange
 Dange (Fluss) in Litauen